IV. (4.) Korps bzw. IV. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 IV. Armeekorps (Preußen)
 IV. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 4. Korps (Österreich-Ungarn)
 IV. Armeekorps (Wehrmacht)
 IV. Korps (Bundeswehr), auch Korps/TerrKdo Ost (aufgestellt 1991)
 IV. Korps (ACW) = American Civil War
 IV. Korps (Türkei)
 Feldarmeekorps 4 der Schweiz

IV. Korps steht für folgende Musikkorps:

 Heeresmusikkorps 4
 Luftwaffenmusikkorps 4

IV. Panzerkorps steht für folgende militärische Großverbände:
 IV. Panzerkorps (Wehrmacht)
 IV. SS-Panzerkorps